Villanueva de Alcardete ist eine spanische Gemeinde  (municipio) in der Provinz Toledo der Autonomen Region Kastilien-La Mancha.  lebten  Einwohner in der Gemeinde. Die Gemeindefläche beträgt  km².

Lage 
Villanueva de Alcardete liegt etwa 115 Kilometer ostsüdöstlich von Toledo in einer Höhe von ca. .

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Jakobuskirche (Iglesia de Santiago Apóstol)

Weblinks

Einzelnachweise 

Municipio in Kastilien-La Mancha
Weinbauort in Spanien